porto-alegrense – abitanti di Porto Alegre do Norte
porto-alegrense – abitanti di Porto Alegre do Tocantins
porto-alegrense – abitanti di Porto Alegre